Chiropteromyzidae är en familj av tvåvingar. Chiropteromyzidae ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Tvåvingar
Chiropteromyzidae